Amin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Omar M. Amin
 Amal Amin